Engberding ist der Familienname folgender Personen:

 Elke Monssen-Engberding (* 1950), deutsche Juristin, Vorsitzende der BPjM
 Heinrich Engberding (1869–1939), deutscher Reeder und Politiker (DVP)
 Hieronymus Engberding (1899–1969), Benediktinermönch und katholischer Liturgiewissenschaftler
 Reinhold Engberding (* 1954), deutscher Künstler